Tanoue ist der Familienname folgender Personen:

 Hidenori Tanoue (* 1980), japanischer Baseballspieler
 Shin’ya Tanoue (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Takashi Tanoue (1947–2009), japanischer Ringer
 Yutaka Tanoue (* 1986), japanischer Fußballspieler